

Patronyme 

 Barthélemy Guibal (1699-1757), sculpteur français ;
 Brigitte Guibal (1971- ), kayakiste française ;
 Claude Guibal (née en 1973), journaliste française ;
 Henri Guibal, artiste peintre français ;
 Jean Guibal (1757-1835), homme politique français ;
 Jean-Claude Guibal (1941-2021), homme politique français ;
 Louis Guibal (1859-1941), homme politique français ;
 Nicolas Guibal (1725-1784), peintre français ;
 Paul David Guibal (1811-1875), homme politique français ;
 Théophile Guibal (1814-1888), inventeur et ingénieur des mines français.

Odonyme 

 rue Guibal, voie du centre de Nancy, ville de Meurthe-et-Moselle, en Lorraine ;
 rue Guibal, une voie de Marseille, en France.